

Astronomia
Callisto – satellite di Giove.
Callisto – asteroide

Fumetti
Callisto – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Letteratura
Callisto – romanzo dello scrittore Torsten Krol.

Mitologia
Callisto – figura della mitologia greca.

Musica
Callisto – gruppo musicale post-metal

Onomastica
Callisto – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Callisto – potente liberto dell'imperatore Claudio
Callisto – Patriarca di Aquileia
Callisto Caravario – santo
Callisto I – Papa, santo e martire
Callisto II – Papa
Callisto III – Papa

Altro 
Catacombe di San Callisto – sito archeologico romano
The Callisto Protocol – videogioco del 2022

bg:Каликст